A generátor lehetséges jelentései:

 Generátor, váltóáramot termelő villamos gép.
 Egy csoport generátorhalmazának valamely eleme.
 Egy vektortér generátorrendszerének valamely eleme.